Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno Z.

Reference

Z